Van Biesbroeck ist der Familienname folgender Personen:

 George Van Biesbroeck (1880–1974), US-amerikanischen Astronomen belgischer Herkunft

 Louis-Pierre van Biesbroeck (1839–1919), belgischer Bildhauer 

Van Biesbroeck bezeichnet:

 (1781) Van Biesbroeck, einen Asteroiden
 Van Biesbroeck (Mondkrater), einen Mondkrater
 53P/Van Biesbroeck, einen Kometen

Siehe auch:
 Vanbiesbrouck
 Biesbrouck